Le Voyage de la peur (The Hitch-Hiker), film d'Ida Lupino (1953)
 Le Voyage de la peur (Journey Into Fear), film de Daniel Mann (1975)